NK Istra 1961 er en kroatisk fodboldklub i Pula, der konkurerer i Prva HNL, som er landets topdivision.

Titler 
 Kroatisk pokalturnering (0):
2. plads 2002-03

Historiske slutplaceringer

Aktuel trup

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside 
 UEFA.com
 Sportnet.hr

Fodboldklubber i Kroatien
Etableret i 1961